SGP steht als Abkürzung für:

 Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse (SPG), gegründet 1919, Ausbildungszentren in Basel, Bern, Zürich, Lausanne, Genf und Lugano
 Schweizerische Gesellschaft für Psychologie, nationaler Fachverband der Schweiz zur Förderung der wissenschaftlichen Psychologie für die in Lehre und Forschung tätigen Psychologen mit einem abgeschlossenen Universitätsstudium im Hauptfach Psychologie
 Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie
 Seitenkanal Gleesen-Papenburg im Bundesland Niedersachsen wurde als Neue Fahrt des Dortmund-Ems-Kanal von km 138,3 bis km 225,82 geplant
 SentryGlas®Plus, eKunststoff der Firma DuPont
 Siemens Graduate Program, Traineeprogramm für Führungsnachwuchs der Siemens AG
 Simmering-Graz-Pauker AG, ursprünglich gegründet als Simmering-Graz-Pauker Aktiengesellschaft für Maschinen-, Kessel- und Waggonbau, war eine der wichtigsten österreichischen Maschinen- und Motorenfabriken des 20. Jahrhunderts, Sitz in Wien 
 Simplified General Perturbations, eine Berechnungsmethode für erdnahe Umlaufbahnen
 Singapur, Länderkürzel nach ISO 3166
 Slow growth Period, ein der Pubertät vorgeschobener Zeitraum verlangsamten Körperwachstums
 Société Géographique de Paris, siehe Société de Géographie
 Sozialistische Gleichheitspartei, bis Februar 2017 Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale
 Staatkundig Gereformeerde Partij (Reformierte Politische Partei), eine kleine reformierte Partei in den Niederlanden 
 Swiss Golden Player Award, ein Preis, der an die besten Spieler der zwei höchsten Schweizer Fussball- und Eishockeyligen verliehen wird
 Symposium on Geometry Processing, eine Computergrafik-Konferenz
 Sámi Grand Prix, ein samischer Musikwettbewerb
 Sport-Gesundheitspark Berlin

SGP